Муниципальное образование «Первомайское» — муниципальное образование в Иркутской области
 Муниципальное образование «Первомайское» — муниципальное образование в Воткинском районе Удмуртии
 Муниципальное образование «Первомайское» — муниципальное образование в Завьяловском районе Удмуртии
 Муниципальное образование «Первомайское» — муниципальное образование в Киясовском районе Удмуртии